Plaats in Indonesië
 Paweden (Buaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Paweden (Karangkobar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java